Myton steht für:

 Myton (Utah), ein Ort im Duchesne County im US-Bundesstaat Utah

Myton ist der Familienname folgender Personen:

 Neville Myton (1946–2021), jamaikanischer Mittelstreckenläufer